Виснар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 13 км². Население — 845 человек (на 2010 год). Расстояние — 6 км до административного центра провинции.

Место расстрела Федерико Гарсия Лорки.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады